Nedenstående tabel er en liste af film produceret i Danmark eller hvor der tales det danske sprog i filmen fra 1980'erne. For en alfabetisk liste over alle danske film der i øjeblikket er på Wikipedia se :Kategori:Film fra Danmark. For danske film fra andre årtier se Film i Danmark boksen ovenfor.

Eksterne henvisninger 
 Danish film på Internet Movie Database

1980'erne